Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2007. у Хенгело одржано је 19. и 21. јула 2007. на Fanny Blankers-Koen Stadion- у.

Титулу освојену у Каунасу 2005, није бранио Маргус Хунт из Естоније.

Земље учеснице 
Учествовале су 32 такмичара из 23 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати 
,

Квалификације 

Квалификације су одржане 19. јула 2007. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. Квалификациона норма за финале износила је 59,00 метара (КВ) коју су испунила 6 такмичара а осталих 6 се пласирало на основу резултата (кв)  
Почетак такмичења: група А у 14:00, група Б у 15:40.

Финале 
Финале је одржано 21. јула 2007. године у 16:25. .

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2007. (стране од 370 до 387)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2007.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици за јуниоре